Michael Rosenberger ist der Name folgender Personen:

* Michael Rosenberger (Klavierbauer) (1766–1832), deutscher Klavierbauer
 Michael Rosenberger (Theologe) (* 1962), deutscher katholischer Theologe